Церква святого великомученика Димитрія Солунського — парафія і храм Бучацького благочиння Тернопільської єпархії Православної церкви України в селі Дуліби Чортківського району Тернопільської області.

Історія церкви 
Y 1907 році польська громада збудувала костел (святого Антонія Падуанського), у якому до 1947 році здійснювали відправи. Місцевих поляків у 1947 році вивезли до Польщі, до села завезли людей з Перемишлянщини, які ще якийсь час ходили до костелу на відправи. Пізніше поляки вивезли орган, дзвони. Після того костел закрили.

3 1948 року приміщення використовували як склад для зерна. У 80-і роки його переобладнали під шкільний спортзал.

У 1989 році приміщення відремонтовано і освячено як православний храм на честь святого великомученика Димитрія Солунського.

У 1998 році громада перейшла до Київського Патріархату. 

З 2019 року - громада і храм перебувають у складі Православної Церкви України.

Парохи 
 о. Ярослав Веліган
 о. Василій Когут
 о. Григорій Смоляк
 о. Нестор Чайковський (з 1991).

Джерела 
 

Церкви Чортківського району
Дуліби (Чортківський район)
Церкви Святого Димитрія Солунського
засновані в Україні 1907
Культові споруди, побудовані 1907